Дольников, Дольникова — русская фамилия. Происхождение фамилии связывают со словом «дольник» — приемный сын, которому выделена доля в наследстве.

Известные носители

Мужчины 
 Дольников, Василий Антонович (1915—1981) — полный кавалер ордена Славы.
 Дольников, Григорий Устинович (1923—1996) — генерал-полковник авиации, Герой Советского Союза.
 Дольников, Юрий Борисович (род. 1924) — советский хозяйственный деятель, заслуженный инженер Карельской АССР.

Женщины 
 Дольникова, Теона Валентиновна (род. 1984) — российская певица и актриса.

См. также 
 Дольник (значения)

Примечания